Jedynki kobiet – jedna z konkurencji saneczkarstwa rozgrywana podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Grenoble. Medalistki miały być wyłonione w czterech ślizgach, jednak z powodów niekorzystnych warunków pogodowych ostatni ślizg został odwołany.

Mistrzynią olimpijskim została Włoszka Erika Lechner. Drugie miejsce zajęła Christina Schmuck z Niemiec Zachodnich, a brąz wywalczyła jej rodaczka Angelika Dünhaupt.

Po trzech pierwszych ślizgach w pierwszej czwórce były trzy reprezentantki NRD: Ortrun Enderlein, Anna-Maria Müller i Angela Knösel, jednak zostały zdyskwalifikowane przez FIL za podgrzewanie płóz, co było zakazane.

W zachodnioniemieckich mediach pojawiły się zarzuty dotyczące ustawienia zawodów. podczas gdy urzędnicy ds. Sportu z NRD oskarżyli Zachodnioniemiecką Federację Saneczkarską o zainscenizowanie incydentu. Zgodnie z dokumentami Stasi ujawnionymi w 2006 r., działacz FIL, który wydał decyzję o dyskwalifikacji, został przekupiony przez RFN i Austrię. Kwestia, czy saneczkarki NRD naprawdę oszukiwały, pozostaje nierozwiązana, a niektóre współczesne media w Niemczech utrzymują, że zespół NRD został niesprawiedliwie zdyskwalifikowany.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968